Уи́льям А́тертон (, род. 30 июля 1947) — американский актёр. Наиболее известен благодаря ролям в фильмах «День саранчи», «Шугарлендский экспресс», «В поисках мистера Гудбара», «Оскар», «Крепкий орешек» и «Крепкий орешек 2».

Биография 
Полное имя актёра — Уильям Атертон Найт II (). Он родился в 1947 году в Коннектикуте, США; Уильям — сын Миртл (урождённой Робисон) и Роберта Атертона Найта. Образование получил в технологическом университете Карнеги.

Карьера 
После нескольких небольших ролей в разнообразных фильмах Атертон получил свою первую значительно большую роль в фильме Стивена Спилберга «Шугарлендский экспресс», он сыграл несчастного беглеца Кловиса Майкла Поплина. После этого он сыграл Джеймса в фильме «В поисках мистера Гудбара» и Тодда Хэкета в «День Саранчи».

Ещё один известный фильм, в котором снимался Уильям — комедия «Охотники за привидениями», он сыграл агента EPA Уолтера Пэка.

В 1985 году Марта Кулидж выбрала Атертона играть профессора Джерри Хэтэуэя в молодёжной комедии «Настоящий гений». В 1988 году Атертон сыграл нарциссического репортёра Ричарда Торнбурга в блокбастере «Крепкий орешек», а в 1990 году сыграл его же в сиквеле «Крепкий орешек 2».

Прочие фильмы, в которых снимался Уильям Атертон: фильм 1986 года «Никакой пощады»; фильмы 90-х годов: «Погребённые заживо», «Оскар», «Солдаты в кожаных куртках», «Дело о пеликанах», «Фрэнк и Джесси», «Вирус», «Чёрный ястреб». В 2000-х годах он снимался не много, играл Натана Рендалла в фильме «Ворон 3: Спасение», агента Блока в «Тени якудза» и ещё в несколько ролей в других фильмах.

Атертон также снимался в некоторых сериалах: «4исла», «Детектив Монк», «Остаться в живых», «Закон и порядок», «Звёздные врата: SG-1», «Отчаянные домохозяйки».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США